Il toponimo Sâmbăta (dal romeno Sâmbăta, sabato) può riferirsi a diverse località della Romania:
Sâmbăta, comune del distretto di Bihor
Sâmbăta de Sus, comune del distretto di Brașov